Anastasija Pivovarova – tennista russa
 Inessa Pivovarova – ex cestista sovietica
 Iryna Pivovarova – ex cestista ucraina
 Saša Pivovarova – modella russa